Pentaceros rugosus är en sjöstjärneart som beskrevs av Hutton 1872. Pentaceros rugosus ingår i släktet Pentaceros och familjen Oreasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
rugosus